André Elbogen (1922-1944), juif orthodoxe français.
 Madeleine Elbogen (1922-1944), étudiante juive orthodoxe.
 Isaïe Charles Elbogen (1925-1948), résistant juif français.
 Malmö en Suède, dont le vieux nom est Elbogen.
 Loket, ville tchèque nommée Elbogen jusqu'en 1918.